Грузское () — село на Украине, находится в Добропольском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1422083303. Население по переписи 2001 года составляет 176 человек. Почтовый индекс — 85018. Телефонный код — 6277.

Известные уроженцы 

 Гутник, Иосиф Михайлович — Герой Советского Союза.

Местный совет 
Село Грузское подчинено Золотоколодезскому сельскому совету.

Адрес сельского совета: 85018, Донецкая область, Добропольский р-н, с. Золотой Колодезь, ул. Ленина, 30-а.

Ссылки 
 Грузское на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Добропольского района